1. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 17–18 stycznia 1972 roku w Lisleby, w Norwegii. W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Najlepszy rezultat uzyskał reprezentant ZSRR Jurij Kondakow.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarzy z 8 krajów. Sklasyfikowanych zostało 28.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1972 w sportach zimowych
1972 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii